Balaustium steht für

 Balaustium (Gattung), Milbengattung aus der Familie Erythraeidae (Ordnung Trombidiformes)
 eine alte Bezeichnung für die Blüte des Granatapfelbaums, siehe Granatapfel#Frucht und Samen

Siehe auch:
 Balustrade
 Baluster